Olaya Herrera steht für:

 Olaya Herrera (Nariño), Gemeinde im Departamento de Nariño, Kolumbien
 Flughafen Olaya Herrera, Flughafen in Medellín

Olaya Herrera ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Olaya Herrera (1880–1937), kolumbianischer Journalist, Diplomat und Politiker, Präsident 1930 bis 1934